Ny puede hacer referencia a:
 Ny, dígrafo de la escritura latina.
 Ν, ny o ni, letra griega.
 Ny (Bélgica), localidad de Bélgica.
 Abreviación para:
 La ciudad de Nueva York (también NYC).
 El estado de Nueva York.
 NY, código IATA para Air Iceland.
 NY, código ISO 639-1 para el idioma chichewa.

Personas 
 Eric Ny (1909-1945), corredor sueco.
 Marianne Ny, fiscal sueca.